Woschega bezeichnet:

Woschega, Siedlung städtischen Typs in der Oblast Wologda
Woschega (Fluss), Fluss in der Oblast Wologda